Westville (Nova Jérsei)
Westville (Illinois)
Westville (Oklahoma)
Westville (Flórida)
Westville (Indiana)

Desambiguações de topônimos